Stratigraphie, Stratigrafie (lateinisch stratum „Schicht“, altgriechisch grápheïn „schreiben“) oder Schichtenkunde steht für:

 Stratigraphie (Kunstgeschichte), Untersuchung der Malschichtenfolgen an Kunstwerken
 Stratigraphie (Archäologie), Lehre von der Schichtabfolge und -korrelation in der Archäologie
 Stratigraphie (Geologie), Lehre von der Schichtabfolge und -korrelation in der Geologie, mit den Teildisziplinen
 Allostratigraphie, nutzt Leitbänke und -flächen
 Biostratigraphie, nutzt Fossilien
 Chronostratigraphie, interdisziplinär (einschließlich absoluter Datierung)
 Eventstratigraphie, nutzt diverse Anomalien im Schichtenverband
 Lithostratigraphie, nutzt die Gesteinsmerkmale (Material, Farbe, Textur usw.)
 Magnetostratigraphie, nutzt die Überlieferung der Polarität des Erdmagnetfeldes im Gestein
 Sequenzstratigraphie, nutzt diverse Auffälligkeiten im Schichtenverband, die auf die Sedimentationsdynamik zurückgehen

Siehe auch:

 Bank (Stratigraphie)
 Schicht (Begriffsklärung)
 Schichtstufe (Geomorphologie)
 Schichtung (Begriffsklärung)
 Stratifikation (Begriffsklärung)
 Stratigraphisches Großdiorama im Paulikloster
 Stratigraphisches Prinzip
 Stratum (Begriffsklärung)